Mallet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Mallet
 Marie-Noëlle Mallet